Джуда Фридлендер (; род. , ) — американский  и .

Наиболее известен по роли Фрэнка Росситано в ситкоме «Студия 30» и по роли Тоби Рэдлоффа в фильме «Американское великолепие», причём за последнюю он получил Премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана. Известность Фридлендеру принесла его легко узнаваемая внешность: большие очки, лохматые волосы, бейсболка и футболка, на которой часто с надписью «Чемпион мира». Его отличает, как правило, неаккуратный вид.

Фридлендер родился в семье Ширли и Арта Фридлендеров. Его отец был российским евреем, а мать — хорватского происхождения. В юности снимал мультфильмы и рисовал карикатуры. В возрасте 19 лет, учась в Нью-Йоркском университете, впервые попробовал себя в жанре «стендап комеди».

Фильмография

Ссылки 

 

Стендап-комики США